Holtgast bezeichnet

 eine Gemeinde im Landkreis Wittmund, siehe Holtgast
 einen Ort im Landkreis Ammerland, siehe Apen
 ein Naturschutz- und FFH-Gebiet im Landkreis Ammerland, siehe Holtgast (Naturschutzgebiet)

Siehe auch:
 Holtgaste, eine Ortschaft im Landkreis Leer